Die NBA-Saison 1999/2000 war die 54. Spielzeit der National Basketball Association. An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 82 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs. Am 19. Juni endete die Saison mit den NBA Finals.

Die Los Angeles Lakers gewannen die NBA Finals 2000 gegen die Indiana Pacers mit 4:2 und holten zum zwölften Mal in der langen Geschichte des Teams die NBA-Meisterschaft.

Saisonnotizen 
Die Saison 1999/2000 war die erste, in der die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Clippers ihre Heimspiele im Staples Center abhielten. Auch die Atlanta Hawks (Philips Arena), Denver Nuggets (Pepsi Center), Indiana Pacers (Conseco Fieldhouse) und die Miami Heat (American Airlines Arena) spielten ihre jeweils ersten Spiele in neuen Heimhallen.

Das NBA All-Star Game fand in Oakland (Kalifornien) statt, der Heimat der Golden State Warriors. Die Western Conference gewann mit 137:126. Tim Duncan von den San Antonio Spurs und Shaquille O’Neal von den L.A. Lakers teilten sich die MVP-Ehrung.

Michael Jordan übernahm am 19. Januar den Posten des President of Basketball Operations bei den Washington Wizards.

Die Los Angeles Lakers hatten zwischenzeitlich eine Serie von 19 in Folge gewonnenen Spielen (4. Februar bis 13. März). Dies war die bis dahin drittlängste Siegesserie der NBA-Geschichte.

Sean Elliott von den San Antonio Spurs, der acht Monate zuvor eine Nierentransplantation erhielt, kehrte am 14. März im Spiel gegen die Atlanta Hawks in die NBA zurück. Damit war er der erste Profisportler, der nach einer solchen Operation ein Comeback schaffte. Auch Kevin Johnson kam während der Saison aus dem Ruhestand zurück. Nachdem sich Jason Kidd den Knöchel brach, brauchten die Phoenix Suns Ersatz auf der Point-Guard-Position. Johnson bestritt sechs reguläre Saisonspiele und neun Play-off-Partien. In der Western Conference Halbfinalserie eliminierten die L.A. Lakers die Suns und Johnson kehrte in den Ruhestand zurück.

Nach 16 Jahren endete die Karriere von Charles Barkley. Schon im Oktober kündigte Barkley an, nach der Saison zurückzutreten. Im Spiel gegen die Philadelphia 76ers am 8. Dezember riss er sich die Quadrizepssehne im linken Knie und verpasste den Rest der Saison. Lediglich für das letzte Spiel der Saison kehrte Barkley auf das NBA-Parkett zurück und machte in sechs Minuten Einsatzzeit in seinem letzten NBA-Spiel zwei Punkte.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2000 
Die erste Play-off-Runde wurde im Best-of-Five-Format ausgetragen. Alle weiteren Runden waren Best-of-Seven-Serien.

Play-off-Notizen 
 Die fünf Jahre alten Toronto Raptors gaben in dieser Saison ihr NBA Play-offs-Debüt. Sie verloren in der ersten Runde gegen die New York Knicks allerdings mit 3:0.
 Die Indiana Pacers zogen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die NBA Finals ein. Zuvor erreichten sie schon dreimal die Finalserie der Eastern Conference, konnten diese jedoch nie gewinnen.

NBA Finals 2000 

 Shaquille O’Neal von den Lakers wurde zum Finals MVP gewählt.
 Es war die erste Meisterschaft für Shaquille O’Neal als auch Kobe Bryant, die beide als zukünftige Hall of Famers gehandelt werden. Außerdem war es der erste Titelgewinn der Lakers seit ihrer Magic Johnson- und Kareem Abdul-Jabbar-Ära.
 Nach einer Knöchelverletzung im ersten Viertel von Spiel 2 musste Kobe Bryant den Rest dieser Partie sowie das komplette dritte Spiel pausieren.

Siehe auch 
 NBA Draft 1999

Weblinks 
 Website der NBA
 Die Saison 1990/2000 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 1999/2000